Europese weg 99, een Europese weg
E99 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten